Adolf Tobler (1835-1910), romaniste suisse.
 Jean Tobler (1830-1905), chocolatier suisse. Son fils  (1876-1941), associé à son cousin, Emil Baumann, lancera quelques années plus tard le Toblerone.
 Michael Tobler (né en 1985), gardien de hockey sur glace suisse.
 Titus Tobler (1806-1877), explorateur suisse.
 Waldo Tobler (1930-2018), géographe américain.